Юрий Караев:
 Караев, Юрий Александрович (1923—1986) — советский театральный актёр.
 Караев, Юрий Хаджимуратович (род. 1966) — министр внутренних дел Республики Беларусь (2019—2020), генерал-майор.